Соревнования по хоккею на траве на Всеафриканских играх 1987 проходили со 1 по 11 ноября 1987 года в городе Найроби (Кения) на стадионе «City Park Hockey Stadium» среди мужских команд. В турнире приняло участие 7 команд.

Победителем в 1-й раз в своей истории стала сборная Кении, второе место заняла сборная Зимбабве, бронзовые медали завоевала сборная Нигерии.

Турнир по хоккею на траве также являлся квалификационным соревнованием для участия в Олимпийских играх 1988. Квалификацию получали одна команда — победитель турнира; соответственно, её получила сборная Кении.

Медалисты

Регламент соревнований 
Команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Начисление очков: за победу — 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков. При равенстве очков преимущество получает команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Результаты игр

Групповой этап

Примечания

Ссылки 
 Страница о мужском турнире на сайте www.todor66.com

1987
Международные соревнования по хоккею на траве в Кении
Ноябрь 1987 года
1987 год в Кении
Международные спортивные соревнования в Найроби